Хамфельде (Лауэнбург) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Хамфельде (Штормарн) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.